«Contratiempo» - o «A contratiempo» - puede referirse a:

Música 
 Contratiempo, sonido métrico que ocurre por la desaparición de silencios en las partes del compás.
 A contratiempo (1978), álbum de Chicho Sánchez Ferlosio.
 A contratiempo (2011), álbum de Juan Fernando Velasco.
 A contratiempo (1996), canción de Ana Torroja.

Cine y televisión 
 Contratiempo (Bad Timing) (1980), película británica dirigida por Nicolas Roeg.
 Contratiempo (2011), película mexicana dirigida por Ramiro Medina-Flores.
 Contratiempo (2017), película española dirigida por Oriol Paulo.
 A contratiempo (1982), película española dirigida por Óscar Ladoire.
 A contratiempo (1998), película cubana dirigida por Armando Arencibia.
 Vivir a destiempo (2013), telenovela de Eric Vonn - inicialmente denominada A contratiempo.